IJzer(II)fosfaat of Fe2+3(P5+O2−4)2
 Vivianiet, een gehydrateerde versie van ijzer(II)fosfaat 
 IJzer(III)fosfaat of Fe3+P5+O2−4